Muuttoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Muuttoluoto (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Muuttoluoto (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar